Усть-Таловка — селище, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область, Казахстан
 Усть-Таловка — село, Кур'їнський район, Алтайський край, Росія

Див. також 
 Таловка